Sausjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sausjön (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (84,1 ha)
Sausjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (69,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn